Goccia – piccolo volume di liquido
Goccia – elemento dell'araldica
Goccia – elemento degli ordini architettonici classici
Goccia – EP della cantautrice italiana Cristina Donà